Roslagen kan avse:

Områden
Roslagen – ett kustområde i östra Uppland, norr om Stockholm.

Fartyg
  – ett av Eckerölinjens passagerarfartyg
  – ett av Waxholmsbolagets snabbgående passagerarfartyg

Militär
Roslagens flygflottilj – ett svenskt flygförband åren 1926–1949.
Roslagens flygkår – ett svenskt flygförband åren 1949–1974.
Roslagens luftvärnskår – ett svenskt luftvärnsförband åren 1939–2000.
Roslagens marinbrigad – ett svenskt marinförband åren 1994–1997.
Roslagens marinregemente – ett svenskt marinförband åren 1998–2000.
Roslagens regemente – ett svenskt fältregemente åren 1942–1949.
Roslagens örlogsbasavdelning – ett svenskt marinförband åren 1966–1983.
Roslagsbrigaden – ett smeknamn för Upplandsbrigaden.